Новоукраїнська сільська рада — Донецька область, Мар'їнський район
 Новоукраїнська сільська рада — Запорізька область, Куйбишевський район
 Новоукраїнська сільська рада — Миколаївська область, Березнегуватський район
 Новоукраїнська сільська рада — Одеська область, Роздільнянський район
 Новоукраїнська сільська рада — Рівненська область, Млинівський район
 Новоукраїнська сільська рада — Рівненська область, Рівненський район
 Новоукраїнська сільська рада — Харківська область, Близнюківський район
 Новоукраїнська сільська рада — Черкаська область, Чорнобаївський район
 Новоукраїнська сільська рада — Чернігівська область, Ріпкинський район